308-я стрелковая Латышская Краснознамённая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
308-я латышская стрелковая дивизия начала своё формирование 1 июня 1944 года на основании Директивы Генерального Штаба Красной Армии № ОРГ/2/ 306968 и директивы Военного Совета Московского Военного округа № 13679 в Гороховецких лагерях на базе 1-го отдельного резервного латышского полка. 7 июля 1944 года формирование дивизии было завершено, воины приняли воинскую присягу, дивизии были торжественно вручены боевые знамёна. На фронт она прибыла в последних числах июля 1944 года. В состав дивизии входили 47,8 % русских, 36,3 % латышей, 7,8 % евреев, более 2 % украинцев, около 1 % белорусов и 5 % солдат других национальностей СССР, в дивизии издавалась газета на двух языках (на русском «Советский боец», на латышском «Падомью стрэлниекс»). 29 % военнослужащих дивизии уже имели опыт боевых действий.

Дивизия входила в состав 130-го латышского стрелкового корпуса.

8 августа 308-я стрелковая дивизия совместно с 43-й гвардейской стрелковой дивизией с боями взяли Крустпилс, а 10 августа форсировали Айвиексте. С 17 по 24 августа 1944 года принимала участие в наступательных боях в Мадонской операции на Видземской возвышенности.

С сентября по октябрь дивизия вела наступательные бои в рамках Рижской операции, при этом действуя как мобильная группа 22-й армии.

После освобождения Риги Латышский корпус, согласно особой директиве Генерального штаба Красной Армии, вышел из оперативного подчинения 2-му Прибалтийскому фронту и был отведён с передовой для подготовки к торжественному вступлению в Ригу. 15 октября 1944 года 308-я дивизия торжественно вступила в Пардаугаву. 16 октября воины 308-й латышской стрелковой дивизии вошли в Ригу со стороны Пардаугавы.

С 18 октября 1944 года 308-я латышская стрелковая дивизия была дислоцирована в южной части Рижского залива для защиты от возможных десантных операций противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1944 года после боёв за Ригу награждена орденом Красного Знамени.

Дивизия приняла участие в Джукстенской операции (8.11.1944). За бои в районе Джуксте командование корпуса отметило группу воинов 308-й Латышской дивизии.

Завершила войну участием в ликвидации Курляндского котла.

В мае 1946 года 308-я латышская стрелковая Краснознамённая дивизия расформирована.

Состав 
 319-й стрелковый полк
 323-й стрелковый полк
 355-й стрелковый полк
 677-й артиллерийский полк
 377-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 282-я отдельная разведывательная рота
 301-й отдельный сапёрный батальон
 899-й отдельный батальон связи (675-я отдельная рота связи)
 326-й медико-санитарный батальон
 305-я отдельная рота химзащиты
 170-я автотранспортная рота
 412-я полевая хлебопекарня
 347-й дивизионный ветеринарный лазарет
 2991-я полевая почтовая станция
 1303-я полевая касса Госбанка

Подчинение 
 в составе 130-го латышского стрелкового корпуса

Командиры 
 Дивизией командовали:
 Дамберг, Вольдемар Францевич (01.07.1944 — 04.10.1944), генерал-майор
 Калнин, Мартын Томович (05.10.1944 — 09.05.1945), полковник
 319-й сп:
 Аренд Август Ансонович (19.06.1944 — 17.05.1946)
 323-й сп:
 Озол Карл Иванович (19.06.1944 — 03.08.1944), умер от ран
 Нейман Иван Иванович (10.08.1944 — 22.08.1944), контужен
 Скудре Анс Кришеевич (24.08.1944 — 01.10.1944)
 Кушлис Павел Юрьевич (01.10.1944 — 07.12.1944), болезнь
 Преде Мартин Иванович (14.12.1944 — 06.01.1945)
 Паньковский Анатолий Владимирович (20.01.1945 — 13.03.1945)
 Брейман Пётр Иванович (с 13.03.1945)
 355-й сп:
 Берг Асмунд Иванович (19.06.1944 — 22.08.1944)
 Рязанов Прокопий Гаврилович (22.08.1944 — 30.08.1944)
 Минько Иван Фёдорович (24.08.1944 — 17.05.1946)

Награды и наименования

Память

Примечания

Литература 
 
 Шпонберг Г. К. Заметки о 1-м отдельном запасном Латвийском стрелковом полку // В дни войны: Из истории Латвии периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: Сборник статей / Под ред. академика А. А. Дризула. — Рига: Изд-во АН Латвийской ССР, 1964. — С. 237.
 ЦАМО, ф. 1616, оп. 1, д. 3, л. 7; д. 5, л. 2. Цит. по: Кирсанов Н. А. В боевом строю народов-братьев. — : Мысль, 1984. — С. 227, 262.

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 308-я стрелковая Латышская дивизия
 308-я стрелковая Латышская Краснознамённая дивизия (III-го формирования)
 Наступает 308-я…
 № 5 «Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии»
 http://divizia-rkka.ru/308-я-стрелковая-дивизия-3-го-формировани/

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Латышские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны